«Теа́тр Короле́вы» () — название, которое носят несколько театров (преимущественно в Великобритании):

Великобритания 
 «Театр Королевы» — Хорнчёрч, Лондон.
 «Театр Королевы» — Лондон.
 «Театр Королевы» — Барнстапл.
 «Театр Королевы» — первое название «Театра Её Величества», Вест-Энд, Лондон.
 «Театр Королевы» — название театра «Дорсет Гарден» с 1671 по 1709 год, Лондон.
 «Театр Королевы» — название театра «Скала» в разные эпохи его существования, Лондон.

Австралия 
 «Театр Королевы» — Аделаида.

Гонконг 
 «Театр Королевы» — в разное время это название носили два театра в Гонконге; ныне не существуют.

США 
 «Театр Квинса в парке» — Нью-Йорк.

См. также 
 Лирика (театр)